Lucretias voldførelse er beretningen om den romerske kvinde Lucretia, der blev voldført af prins Sextus Tarquinius, der voldførte hende, hvorefter hun tog sit eget liv. 

Legenden har dannet grundlag for:

 Lucretias Voldførelse (digt) - et episk digt af William Shakespeare, skrevet i 1594
 Lucretias voldførelse (opera) - en opera af Benjamin Britten, komponeret 1946